Rauda ist:

geographische Bezeichnung:
 Rauda, Gemeinde im Nordosten des Saale-Holzland-Kreises
 Rauda (Fluss), ein Zufluss der Weißen Elster
 eine antike Stadt der Vaccaei in Hispania Tarraconensis, heute Roa (Burgos) in Spanien

Personenname:
 Christian Rauda (* 1976), Anwalt und Autor
 Fritz Rauda (1879–1945), Architekt, Kunsthistoriker und Autor
 José Elías Rauda Gutiérrez (* 1962), salvadorianischer Geistlicher, Bischof von San Vicente
 Wolfgang Rauda (1907–1971), Architekt und Autor

Sonstiges:
 Rauda, ein Klagelied oder -rezitativ im alten Litauen (siehe Litauische Literatur)